Балахо́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Балахонов, Виктор Евгеньевич (1923—1994) — советский и российский литературовед, декан филологического факультета ЛГУ (1968—1973).
 
 Балахонов, Яков Филиппович (1892—1935) — советский военачальник, участник Гражданской войны.

 Балахонова, Анжела Анатольевна (род. 1972) — украинская легкоатлетка.